Хозяин — собственник, обладающий определённым набором нравственных установок.
 Хозяин — в биологии организм, содержащий внутри вирус, паразита или симбиотического партнёра, обычно обеспечивая его питанием и убежищем.
 Дух-хозяин — персонаж, обитающий в определённом пространстве и имеющий функцию сторожа — хозяина, опекуна или защитника своей сферы обитания.
 «Хозяин» (с 1894) — петербургский иллюстрированный сельскохозяйственный и экономический журнал XIX века; издатель И. А. Машковцев, редактор А. П. Мертва́го..
 «Хозяин» — повесть Максима Горького, написанная в 1912 году.

Примечания